Джон де Грей () — личное имя.
 Грей, Джон де (ум. 1214) — епископ Норвичский, избранный архиепископ Кентерберийский.
 Джон де Грей, барон Грей из Ротерфилда (около 1271—1311) — барон Грей из Ротерфилда.
 Джон де Грей, 1-й барон Грей из Ротерфилда (1300—1359) — 1-й барон Грей из Ротерфилда, один из рыцарей-основателей ордена Подвязки, участник Столетней войны.
 Джон де Грей, 1-й барон Грей из Ротерфилда (1319—1375) — 2-й барон Грей из Ротерфилда.
 Джон де Грей, 2-й барон Грей из Уилтона (около 1268—1323) — 2-й барон Грей из Уилтона (с 1308 года).
 Джон де Грей, 3-й барон Грей из Коднора (1305/1311—1392) — 3-й барон Грей из Коднора, участник Столетней войны, рыцарь ордена Подвязки.
 Джон де Грей из Ширланда (умер в 1266) — англонормандский аристократ из рода Греев.

См. также 
 Джон Грей из Гроуби (около 1432 — 1461) — 7-й барон Эстли с 1457 года, английский рыцарь.